Хардтбах ():

 Хардтбах (приток Вуппера) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия, приток Вуппера.
 Хардтбах (приток Рейна) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн — Вестфалия, приток Рейна.